Кри́стин Хе́лен Лэ́йкин (; род. 25 января 1979, Даллас, Техас, США) — американская актриса, известная по роли в ситкоме «Шаг за шагом» (1991—1998).

Биография 
Кристин Лэйкин родилась 25 января 1979 года в Далласе, штат Техас, в семье Карен (урождённая Нидвик) и Джеймса Дэйли Лэйкина, и выросла в Розуэлле, штат Джорджия.

Карьера 

С 1991 по 1998 год Лэйкин играла постоянную роль в сериале «Шаг за шагом».

В 2008 году она снялась в главной роли в фильме «Красавица и уродина» вместе с Пэрис Хилтон. В 2010 году Лэйкин сыграла в фильме «Снова ты».

Лэйкин озвучила персонажей нескольких компьютерных игр из серии Medal of Honor.

Личная жизнь 
С 25 октября 2014 года Кристин замужем за актёром Брэндоном Бро. У супругов есть двое детей — дочь Джорджия Джеймс Бро (род. 06.03.2016) и сын Бейлор Би Бро (род. 10.09.2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кристин Лэйкин
 
 

Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США